Schtschegly () ist ein Name russischer Orte:
 Schtschegly (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Saugwethen, 1938–1946 Saugehnen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Schtschegly, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (vor 1938 Bednohren, 1938–1946 Bednoren, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Schtschegly (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Schtschegly (Smolensk), Siedlung in der Oblast Smolensk
 Schtschegly (Udmurtien), Dorf in der Udmurtischen Republik